Petra Růžičková (* 1989 Prostějov) je česká sportovní lezkyně, mistryně ČR, vítězka Českého poháru v boulderingu a Mejcupu.

Výkony a ocenění

Závodní výsledky 

* poznámka: nalevo jsou poslední závody v roce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  sportovec
  osobní
 
 Boulder.cz: rozhovor (6/2014)

České bouldristky
České sportovní lezkyně
Mistryně České republiky v soutěžním lezení
Vítězky Českého poháru v soutěžním lezení
Vítězky Mejcupu
Sportovci z Brna
Narození 23. prosince
Narození v roce 1989
Narození v Prostějově
Aktivní sportovní lezci
Žijící lidé
Ženy